Burek ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Burek (1936–2013), deutscher Radrennfahrer
 Vincent Burek (1920–1975), deutscher Maler und Grafiker